

Carriera
Con il  ha disputato una edizione dei Mondiali (1959), una dei Giochi olimpici (1960), oltre ai Giochi panamericani 1959.

Collegamenti esterni